Maquette van Rome (Rome), in het Museo della Civiltà Romana
Maquette van Rome (Brussel), in het Museum Kunst & Geschiedenis
Maquette van Rome (Caen), in de universiteit